Lagfaren kan användas 

 Lagfaren domare – en juristdomare i Sverige
 Lagfaren ägare – en person som har lagfart på en fastighet